Alianza militar franco-polaca puede referirse a:

 Primer pacto de 1524.
 Segundo pacto de 1921.